Kain peut désigner :

Lieux 

 Kaïn (ou Kain), un département et une commune rurale de la province du Yatenga au Burkina Faso
 Kaïn (ou Kain), le village chef-lieu de ce département et cette commune.
 Kain, une ancienne municipalité aujourd'hui intégrée dans l'agglomération de Tournai en Belgique.

Objet 
 Le « kaïn » ou « kain » (prononcé « ka-inne »), une pièce de tissu rectangulaire, en général en batik, porté par les femmes, enroulé autour de la taille, en Indonésie et en Malaisie. Lorsqu'on en coud bord à bord les deux petits côtés, on obtient une pièce cylindrique qu'on appelle un « sarong ».

Musique 
 Kain, un groupe de rock berlinois.
 Kaïn, un groupe de folk rock du Québec.
 Kain, un opéra d'Eugen d'Albert sur un livret de Heinrich Bulthaupt.

 Personnalités 

 Karen Kain, un danseur canadien
 Kevin Kain, un médecin canadien
 Shari Kain, une triathlète américaine

 Personnages de fiction 
 Kain, un protagoniste de la série de jeux vidéo Legacy of Kain.
 Kain, un personnage du film d'animation Tenchi Muyo! in Love.
 Kain Blueriver, le personnage principal de Lost Universe.
 Kain Highwind, un personnage du jeu Final Fantasy IV''.
 Kain, un personnage archétype du jeu Fire Emblem.

Voir aussi